Resultats del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1971, disputat al circuit de Watkins Glen el 3 d'octubre del 1971.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Jackie Stewart 1' 42. 642

 Volta ràpida: Jacky Ickx 1' 43. 474 (a la volta 43)

Referències 
 

Estats Units
1971